Allium fistulosum is een aan de ui verwante plant, ook wel grof bieslook genoemd, die echter geen bollen vormt. Hij behoort tot het geslacht Allium (look). De Sint-jansui en de stengelui zijn twee variëteiten van deze plant.

fistulosum
Plant uit het Palearctisch gebied